Большое Белое — гидроним:

 Большое Белое (озеро, Петропавловск) — озеро в черте города Петропавловск Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Большое Белое (озеро, Полоцкий район) — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Большая Белая
 Белое